Железник — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Железник — село в Бургасской области в Болгарии.
 Железник — село в Кырджалийской области в Болгарии.
  — село в районе Свидник в Словакии.
  — поселение в общине Чукарица в Сербии.

Другое 
  — баскетбольный зал в Белграде.
 Железник — сербский футбольный клуб из Белграда.
 Железник — одно из названий растения Ахирантес.
 Железник, Ингрид (род. 1997) — словенская бегунья на средние дистанции.